Quisqueyanos valientes ili Himno Nacional je nacionalna himna Dominikanske Republike.

Glazbu je napisao José Reyes (* 1835. - † 1905.), a riječi himne Emilio Prud'homme (* 1856. - † 1932.).

Himna je prvi put izvedena 17. kolovoza 1883. u Santo Domingu, glavnom gradu Dominikanske Republike. Godine 1897., Prud'homme je napravio neke ispravke izvornoga teksta.

Službeno je proglašena dominikanskom himnom 30. svibnja 1934. godine.

Tekst 

Državni simboli Dominikanske Republike
Državne himne